Dračevac je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Poreča, Istarska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 130 stanovnika te 44 obiteljskih kućanstava.
Prema popisu stanovništva 2011. godine naselje je imalo 166 stanovnika.

Izvori

Naselja u Istarskoj županiji